Cebollín del monte puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asphodelus fistulosus; o
 el nombre común de la planta Asphodelus ramosus.